Василий Крылов:
 Крылов, Василий Александрович (1899—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Крылов, Василий Меркурьевич (1907—1997) — Герой Советского Союза.
 Крылов, Василий Николаевич (1947—2018) — российский биолог.
 Крылов, Василий Петрович (род. 1948) — советский и российский художник-монументалист.
 Крылов, Василий Сергеевич (1906—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Крылов, Василий Стефанович (1939—2020) — депутат Государственной думы.